Световно клубно първенство 2014 (), наричано още турнир за Междуконтиненталната купа, е 11-о издание на Световното клубно първенство на ФИФА, който ФИФА организирана между клубните шампиони от всяка от шестте континентални конфедерации, както и националния шампион от страната домакин. Домакин за втора поредна година е Мароко, а мачовете се изиграха в период от 10 до 20 декември 2014 година.

Домакин 
Четири страни се бореха да са домакини на турнира през 2013 и 2014 и това са:

  Иран
  Мароко
  ЮАР
  ОАЕ (която беше домакин през 2009 и 2010 проведено в Абу Даби)

През октомври 2011 г. ФИФА заяви, че Иран, Южна Африка и Обединените арабски емирства са оттеглили своите кандидатури, оставяйки Мароко като единствен участник в търга. ФИФА официално обяви, Мароко като домакин на 17 декември 2011 година.

Градове 
Градовете домакини, на които ще се играят срещите са Рабат и Маракеш.

Отбори

Състави 
Всеки отбор трябва да има по 23-ма футболисти в групата (трима от които трябва да бъдат вратари) до крайния срок на ФИФА на 28 ноември 2014 година. Смени в групата са позволени до 24 часа преди първия мач на отбора.

Мачове 
Ако даден мач е с равенство след редовното време:

 Играе се допълнително време. Ако все още има равенство след продълженията се изпълняват дузпи, за да се определи крайният победител.
 В мачовете за пето и трето място не се играе допълнително време, а направо се изпълняват дузпи за определяне на победителят.

Плейофи

Четвъртфинал

Полуфинал

Пето място

Трето място

Финал

Голмайстори

Финално класиране

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Сезон 2014/15 във футбола
Световно клубно първенство на ФИФА
Футбол в Мароко